Apollonia van Alexandrië
De heilige Apollonia (Zurbarán), schilderij
G.T.H.D. Apollonia, Heerendispuut